Летний чемпионат 1997 () — 57-й розыгрыш профессионального чемпионата Мексики  по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Лигилья

Реклассификация

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 1996/1997 на rsssf.com

1997
Мексика
Спорт в Мексике в 1997 году